116th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Eighth Avenue Line
 116th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Lenox Avenue Line
 116th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Lexington Avenue Line